Fennelly est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1981), joueur irlandais de football gaélique
 (né en 1957), entraîneur américain de basket-ball
 (1956-2019), joueur et entraineur irlandais de hurling
 (né en 1989), joueur irlandais de hurling
 (1860-1920), joueur américain de baseball
 (né en 1954), joueur irlandais de hurling
 (1929-2000), professeur et nouvelliste américain
 (né en 1987), joueur irlandais de camogie
 (né en 1955), joueur et entraîneur irlandais de hurling
 (né en 1990), joueur irlandais de camogie
 (né en 1958), joueur irlandais de hurling

 (né en 1942), juge irlandais de la cour suprême
 (1891-1988), acteur américain
 (né en 1959), joueur irlandais de hurling

Voir aussi

Homonymie de patronyme